Caiqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Caiqiao (socken i Kina, Hunan), 
 Caiqiao (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar